Ку́йвозовский фи́нский национа́льный райо́н () — национальный район в составе Ленинградской области, существовавший в 1927—1939 годах. С 1936 по 1939 год назывался То́ксовский фи́нский национа́льный райо́н.

Административными центрами района были деревня Куйвози и дачный посёлок Токсово.

Площадь территории — 1315 км² (в границах 1928 года), население — 20 689 чел. (1926 год).

Образование района 
Район образован одновременно с Ленинградской областью 1 августа 1927 года. В состав района вошла территория бывшей Куйвозовской волости Ленинградского уезда, состоявшая из 20 сельсоветов. Первоначально район входил в состав Ленинградского округа, после ликвидации округов (постановление ВЦИК и СНК РСФСР от 23 июля 1930 года) вошёл непосредственно в область.

Административное деление 
На момент образования в состав района входили 20 сельсоветов. После проведённого в 1928 году укрупнения их количество сократилось до 17:
 Волоярвский
 Гарболовский
 Елизаветинский
 Кирьясальский
 Койвукюльский
 Коркиомягский
 Куйвозовский
 Лемболовский
 Лесколовский
 Лехтусский
 Масельский
 Никулясский
 Соеловский
 Токсовский
 Троицемягский
 Химакколовский
 Хиппелимягский

Постановлением Президиума ВЦИК от 10 октября 1930 года в состав Куйвозовского района включены Агалатовский, Вартемягский, Калголовский, Капитоловский, Лупполовский, Мистоловский и Скотнинский сельсоветы, выделенные из упразднённого одновременно Парголовского района.

Постановлением Президиума ВЦИК от 30 октября 1930 года центр района был перенесён из деревни Куйвози в дачный посёлок Токсово.

Постановлением Президиума ВЦИК от 22 марта 1935 года в состав Куйвозовского района включены Красноостровский и Александровский сельсоветы, выделенные из Ленинградского Пригородного района, однако постановлением Президиума ВЦИК от 1 октября 1936 года эти сельсоветы были переданы в состав вновь образованного Парголовского района.

Токсовский район 
Постановлением Президиума ВЦИК от 20 марта 1936 года Куйвозовский район был переименован в Токсовский район.

В состав Токсовского района входили 26 сельсоветов, из них 24 финских национальных.

* — обычный сельсовет

В 1936 году из приграничных сельсоветов района в связи с масштабным военным строительством было проведено массовое переселение гражданского населения. В основном жители района были размещены в западной части современной Вологодской области. Вследствие этого сеть сельсоветов подверглавсь сильному сокращению.

Согласно утверждённой Постановлением Президиума ВЦИК от 10 февраля 1938 года новой сети административно-территориального деления Ленинградской области, Токсовский район состоял из 13 сельсоветов: Вартемягский, Вуолоярвский, Гарболовский, Кавголовский, Капитоловский, Койвукюльский, Куйвозовский, Лесколовский, Лехтусский, Лупполовский, Мистоловский, Скотнинский, Токсовский.

Национальный состав 
По данным переписи населения 1926 года, численность населения района составляла 20 689 человек. Из них:
 русские — 3933 чел.,
 финны — 16 531 чел.,
 эсты — 70 чел.,
 немцы — 11 чел.,
 латыши — 19 чел.,
 поляки — 45 чел.

По данным на 1927 год:
 русские — 4142 чел.,
 финны — 16 370 чел.,
 эстонцы — 70 чел.

Национальное образование 
По данным 1933 года, в Куйвозовском районе насчитывалось 58 школ первой ступени, в том числе 54 финских и 4 русских. В этих школах насчитывалось 96 учителей (из них 8 русских) и обучалось 2876 учеников-финнов и 257 русских. Школ колхозной молодёжи было 8 (в том числе 7 финских) с 47 учителями (из них 7 русских) и 971 учащимся (907 финнов и 64 русских).

В литературе 
Путеводитель «На лыжах по окрестностям Ленинграда» за 1930 год, так описывает Куйвозовский финский национальный район:

Куйвазовский район занимает большую часть Карельского перешейка; с запада и севера он граничит с Финляндией. Он образован при районировании в 1927 г. и причислен к Ленинградской области. С востока примыкает к району Ладожское озеро, да и вообще эти места богаты озёрами. Куйвазовский район тяготеет к Ленинграду как в части сельского хозяйства огородно-молочного уклада, так и в части кустарной промышленности. В отношении же фабрик и заводов, последние представлены только Аганотовским Лесопильным заводом быв. Шувалова (в 1930 г. в нём работало 18 человек) в селенье Вартемяки. Площадь Куйвазовского района исчисляется в 1611 км², её население — 30700 человек, плотность на 1 км² — 19,1 чел. По национальностям население распределяется следующим образом: финнов — 77,1 %, русских — 21,1 %, из 24 сельсоветов 23 финских. Лес занимает 96 100 га, пашня 12100 га. Естественные сенокосы — 17600 га. В лесах преобладают хвойные породы — 40 % сосны, 20 % ели и только 31 % лиственных пород. Что касается скотоводства, приведем несколько цифр, относящихся к весне 1930 г.: лошадей — 3733, крупного рогатого скота — 14 948, свиней 1 050, овец и коз — 5 094. Из общего числа хозяйств района (6 336), падало на кулацкие в апреле месяце всего 267. Сейчас район завершает сплошную коллективизацию. Если на 1 октября 1930 г. в нём было 26 колхозов с 11,4 % обобществлённых бедняцко-середняцких хозяйств, то на сегодняшний день в районе около 100 сельскохозяйственных артелей (на июль — 96) и 74 % коллективизированных хозяйств.

Велики успехи района по увеличению посевной площади: по сравнению с 1930 г. площадь яровых культур выросла на 35 %, по овощам на 48 %, по корнеплодам — на 273 %, по картофелю — на 40 %. Район прорезает линия Октябрьской жел дор. Ленинград — Токсово — Васкелово на протяжении 37 км. Кроме того, есть 3 крупных тракта и ряд мелких с общим протяжением в 448 км (на 1 января 1931 г.).

В ответ на выступления бело-фашистских группировок за финской границей с интервенционистскими планами район отвечает сплошной коллективизацией и увеличением посевной площади. Центр района находится в селении Токсово.

Упразднение района 
Район упразднён Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 22 февраля 1939 года, его территория была включена в состав Парголовского района. В настоящее время территория бывшего Токсовского района полностью входит в состав Всеволожского района.

Примечания

Ссылки 
 Административные преобразования в Ленинградской области

Упразднённые районы Ленинградской области
Национальные районы СССР